Весеннее наступление может означать:
 Весеннее наступление (1918), Kaiserschlacht (21 марта — 18 июля 1918) — наступательная операция немецких войск во время Первой мировой войны.
 Весеннее наступление Русской армии (1919) (4 марта — апрель 1919 года) — наступление армий Верховного правителя адмирала А. В. Колчака против Восточного фронта РККА.
 Весеннее наступление (1944) (25 апреля — 19 июня 1944) — наступательная операция немецко-болгарских войск против югославской армии на территории Македонии и Южного Поморавья.
 Весеннее наступление (1975) (1 марта — 30 апреля 1975) — последняя наземная кампания Вьетнамской войны, проводившаяся силами северовьетнамской армии.